Santarosensi – abitanti di Santa Rosa (Brasile)
Santarosensi – abitanti di Santa Rosa de Goiás
Santarosensi – abitanti di Santa Rosa de Lima (Sergipe)
Santarosensi – abitanti di Santa Rosa de Viterbo (Brasile)
Santarosensi – abitanti di Santa Rosa do Piauí
Santarosensi – abitanti di Santa Rosa do Purus